Појам Дервент може да се односи на:
 Дервент (река), реку у Енглеској
 Дервент (Македонија), област у Македонији